Митрополи́т Пе́тр (, в миру Панайо́тис Паргино́с, ; род. в Йоханнесбурге) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Аккрский.

Биография 
В 1982 году окончил Южно-Африканский греческий педагогическо-технический институт (ΣAΧΕΤΙ). Затем изучал английскую и греческую филологию в Витватерсрандском университете и Университете Ранд Африкаанс.

В 1990 году начал преподавать греческий язык и культуру в Южно-Африканском греческом педагогическо-техническом институте, где был назначен главой кафедры эллинистики.

В феврале 1998 года митрополитом Камерунским Феодором (Хорефтакисом) был рукоположён в сан диакона.

В декабре того же года митрополитом Йоханнесбургским Иоанном (Захариу) был рукоположён во пресвитера.

Окончил англоязычное отделение Баламандского богословского института, где получил магистерскую степень со специализацией по экклезиологии.

Окончил римо-католическое училище святого Августина в Йоханнесбурге со степенью магистра философии, где прошёл ряд курсов по христианской этике, педагогике, межхристианскому и межрелигиозному диалогу, пастырству и психологии. Лицензированный специалист по экзистенциальной психотерапии (логотерапии).

Служил священником в Йоханнесбургской митрополии — вначале в храме святого Нектария, а затем в храме Сретения Господня при Греческом педагогическо-техническом институте, где он одновременно преподавал. В то же время координировал учебную программу катехизических школ митрополии и поддерживал контакты с молодёжью, многократно выступая с лекциями перед молодёжными аудиториями. Являлся лектором в римо-католическом училище святого Августина в Йоханнесбурге, где вёл курсы по церковной истории, а также по религиозному и экуменическому движению и диалогу.

В 2017 году основал, организовал и возглавил Академию святого Марка, предлагающую дистанционное богословское образование.

В 2019 году закончил работу над докторской диссертацией на тему о диалоге с Римо-католической церковью в Северо-Западном университете ЮАР.

9 октября 2019 года решением Священного Синода Александрийского Патриархата был избран митрополитом Аккрским.

6 декабря 2019 года в храме святого Николая в Каире был хиротонисан во епископа Аккрского. Хиротонию совершили: Патриарх Александрийский Феодор II, митрополит Найробский Макарий (Тиллиридис), митрополит Нигерийский Александр (Яннирис), митрополит Иоаннопольский Дамаскин (Папандреу), митрополит Мемфисский Никодим (Приангелос), митрополит Пилусийский Нифон, митрополит Навкратийский Наркисс (Гаммох), епископ Кисумский и Западнокенийский Марк (Феодосис), епископ Нитрийский Никодим (Булаксис) и епископ Вавилонский Феодор (Дридакис).

Примечания 

Митрополиты Александрийской православной церкви
Выпускники Богословского института святого Иоанна Дамаскина